Dixon Crossroads ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dixon Crossroads (Georgia), im Habersham County
 Dixon Crossroads (South Carolina), im Oconee County